

Muzyka 
 „Open Your Eyes” – singel zespołu Snow Patrol
 „Open Your Eyes” – singel zespołu Guano Apes
 Open Your Eyes – album zespołu Yes
 „Open Your Eyes” – piosenka Basshuntera z albumu Calling Time